Squarcialupi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Squarcialupi (eigentlich Antonio del Besa; 1416–1480), italienischer Organist und Komponist
 Gaia Squarcialupi (* 1997), italienische Tennisspielerin